NDR peut désigner : 

  ;
 Norddeutscher Rundfunk ou Radio de l'Allemagne du Nord ;
 notification de rejet, un courriel envoyé automatiquement par un serveur de messagerie (MTA) pour informer un utilisateur qu'un de ses messages n'a pu être délivré ;
 note de la rédaction, une abréviation pour informer le lecteur qu'une partie du texte n'est pas de l'auteur.